Sucharzewo ist Name folgender polnischer Dörfer:
 Sucharzewo (Brodnica) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Brodnica
 Sucharzewo (Dąbrowa) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Dąbrowa